

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 Płońsk, une ville 
 Powiat de Płońsk
 Gmina de Płońsk